Schweiziska cupen (tyska: Schweizer Cup, franska: Coupe de Suisse, italienska: Coppa Svizzera, rätoromanska: Cuppa Svizra) är en fotbollsturnering som har anordnats varje år sedan 1926 av SFV-ASF (schweiziska fotbollsförbundet). Vinnarklubben i turneringen får delta i UEFA-cupen. Sedan 2003 har cupen sponsrats och kallas sedan dess för Swisscom Cup.

Finalmatcher

Klubbresultat

Se även
 Schweiziska fotbollsligan

Externa länkar 
 Schweiziska cupen på RSSSF (Historia)
 Schweiziska cupen på RSSSF (Säsongen)
 Schweiziska cupen på Foot.dk
 Schweiziska cupen på Soccerway

Nationella cuper i fotboll
Fotbollstävlingar i Schweiz
Återkommande sportevenemang med premiär 1925